Take This Waltz (nummer), een nummer van Leonard Cohen uit 1986
 Take This Waltz (film), een film uit 2011